David Brown er navnet på flere personer:
 David Brown (producent) – amerikansk filmproducent (1916-2010)
 David Brown (roer) – amerikansk roer (1928-2004)
 David Brown (bassist) – amerikansk basguitarist (1947-2000)
 David McDowell Brown – amerikansk astronaut (1956-2003)
 David Brown (handelsmand) – skotsk-dansk købmand og skibsreder (1734-1804)

Samt et firma:
 David Brown Ltd. - engelsk virksomhed der fremstiller gear og gearkasser